Michael Matthews peut désigner :

 Michael Matthews (1914-1940), joueur de cricket anglais ;
 Michael Matthews (1950-), compositeur canadien ;
 Michael Matthews (1983-), joueur américain de football américain ;
 Michael Matthews (1983-), réalisateur sud-africain ;
 Michael Matthews (1990-), coureur cycliste australien.

Voir aussi 

 Michael J. Matthews (1934-2014), homme politique américain ;
 Mickey Matthews (1953-), entraîneur américain de football américain ;
 Mike Matthews (1973-), joueur de baseball américain.